Lago Merritt – lago della  California
 Lago Merritt – lago del Texas